Steve Wright – attore 
 Steve Wright – bassista, membro dei The Greg Kihn Band
 Steve Wright – giocatore di football americano statunitense
 Steve Wright – pilota motociclistico britannico
 Steve Wright – regista 
 Steve Wright – wrestler britannico
 Stephen Wright – calciatore scozzese
 Stephen John Wright – calciatore inglese
 Stephen Peter Wright – calciatore inglese